Алексе́й Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Алексей Александрович (1811—1879) — русский художник-портретист, академик Императорской Академии художеств.
 Васильев, Алексей Александрович (1907—1975) — советский художник, директор Кишинёвского художественного училища.
 Васильев, Алексей Александрович (1919—1985) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Алексей Александрович (1921—2000) — двукратный чемпион СССР по хоккею с мячом.